Sultanlar Ligi 2018-2019 var den 35:e upplagan av volleybollserien Sultanlar Ligi och utspelade sig mellan 2 november 2018 och 5 maj 2019. Tolv turkiska lag deltog i serien. Vakıfbank SK vann för andra gången i rad och tionde gången totalt.

Regelverk

Format 
Lagen spelade ett seriespel där alla lag mötte alla, både hemma och borta, vilket innebar totalt trettio matcher per lag. Efter slutet av seriespelet gällde att:
De åtta bästa lagen i seriespelet kvalificerade sig för slutspel om mästerskapet. Detta var strukturerat i kvartsfinaler, semifinaler, match om tredjepris och final. Finalen spelades i bästa av fem matcher, övriga i bäst av tre matcher. Lagen som förlorade kvartsfinaler spelade ett motsvarande slutspel om platserna 5-8, med alla möten i bäst om tre matcher. I slutspelet rankades lagen baserat på deras placering i serien.
De fyra sista lagen i serien spelade en inbördes seriespel där åter alla lag mötte alla, både hemma och borta. Resultaten i dessa matcherna och de i det ursprungliga seriespelet lades samman. De två sista lagen degraderades till Voleybol 1. Ligi..

Placeringen i serien och nedflyttningsspelet bestämdes utifrån:
 Antal vunna matcher;
 Poäng;
 Förhållandet mellan vunna/förlorade set;
 Förhållandet mellan vunna/förlorade spelpoäng. 

Om slutresultatet var 3-0 eller 3-1, tilldelades 3 poäng till det vinnande laget och 0 till det förlorande laget, om slutresultatet blev 3-2, tilldelades 2 poäng till det vinnande laget och 1 till det förlorande laget..

Deltagande lag 
Tolv lag deltog i Sultanlar Ligi 2018-2019. Förutom lagen från föregående säsong var Türk Hava Yolları SK och Karayolları SK uppflyttade från Voleybol 1. Ligi 2017-18. Seramiksan SK sålde sin spellicens till Çanakkale BSK. Bursa BBSK lade ner verksamheten och Aydın BBSK tog över dess spellicens .

Turneringen

Grundserien

Resultat

Sluttabell 

Legenda:
      Kvalificerade för slutspel.
      Vidare till nedflyttningsserien.

Slutspel

Spelschema

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om tredjepris

Final

Spel om plats 5-8

Spelschema

Matcher om plats 5-8

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Nedflyttningsserie

Resultat

Sluttabell 

Legend:
      Nerflyttade till Voleybol 1. Ligi.

Individuella utmärkelser

Slutplaceringar

Statistik

Referenser

Noter 

Sportåret 2018
Sportåret 2019
2018
Volleybollsäsongen 2018/2019